

Cinema, radio e televisione 
 Rosso di sera, programma televisivo di Telereporter (1986-1987)
 Rosso di sera, film diretto da Beppe Cino (1989)
 Rossi di sera, trasmissione radiofonica di Radio Deejay (2012-2013)

Musica 
 Rosso di sera/Guarirò guarirò, singolo split de Le Orme e di Mia Martini (1982)
 Rosso di sera/Sahara, singolo de Le Orme (1982)